

Persone 
 Gordon Hoare – calciatore inglese
 Mike Hoare – comandante mercenario britannico
 Richard Colt Hoare –  archeologo, antiquario, scrittore e viaggiatore inglese
 Samuel Hoare – politico britannico
 Tony Hoare – informatico britannico
 William Hoare – pittore e incisore inglese

Altro 
 C. Hoare & Co – banca inglese
 Logica di Hoare –  sistema formale che rientra tra le semantiche assiomatiche

Pagine correlate 
Henry Hoare